

Fumetto 
 Kano – disegnatore di fumetti

Geografia 
 Kano – città della Nigeria, capitale amministrativa dello Stato di Kano

Musica 
 Kano – gruppo musicale italiano dei primi anni ottanta
 Kano – album dei Kano del 1980
 Kano – rapper britannico

Sport 
 Kanō Jigorō – fondatore dello Jūdō

Storia 
 Cronaca di Kano, cronaca degli Hausa, popolo nigeriano

Altro 
 Kano – personaggio del videogioco Mortal Kombat